Кри́члоу () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Кричлоу, Ленора (род. 1985) — британская актриса;
 Кричлоу, Ренн (род. 1968) — канадский гребец-байдарочник.